Fehér Dániel (1890–1955) erdőmérnök, mikrobiológus, növényfiziológus, botanikus, talajbiológus.
Fehér Dániel a Baltazár Színház (értelmi fogyatékosokból alakult) festő-színész tagja
Fehér Dániel (1985) TEVA-ösztöndíjas színész, bábszínész, a Trafó Kortárs Művészetek Házában működő Hups! Crew tagja